

Codici 
 YO – codice aeroportuale IATA di Heli Air Monaco
 yo – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua yoruba
 YO – codice ISO 3166-2:GN della prefettura di Yomou (Guinea)
 YO – codice ISO 3166-2:ID di Yogyakarta (Indonesia)
 YO – codice ISO 3166-2:NG di Yobe (Nigeria)

Musica 
 Yo – singolo di Gino Latino (Jovanotti) del 1988
 Yo (Excuse Me Miss) – singolo di Chris Brown del 2005
 Yo – album in studio di Inna del 2019

Altro 
 Yo – divinità africana
 YO – targa automobilistica dell'Attica (Grecia)
 Yo – kana giapponese
 Yo – interiezione dello slang inglese americano
 Yo – linea di abbigliamento fondata nel dicembre 1988 da Jovanotti e Claudio Cecchetto

Altri progetti